Заговорщик:

Заговорщик  — соучастник преступления. См. также Заговор.
 Фильмы
 «Заговорщик» — британский триллер 1949 года.
 «Заговорщица» — историческая драма 2010 года режиссёра Роберта Редфорда.
 «Заговорщики» — вымышленная команда, состоящая из суперзлодеев и антигероев Marvel Comics.